Wojkowice ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Wojkowice (dt. Woikowize), Stadt in der Woiwodschaft Schlesien
 Wojkowice (Żórawina) (dt. Weigwitz), Dorf der Gmina Żórawina in der Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Wojkowice Kościelne, Dorf in der Woiwodschaft Schlesien
 Vojkovice in Tschechien